Joachimowski ist der Name von:

 Tadeusz Joachimowski (1908–1979), polnischer politischer Häftling im Konzentrationslager Auschwitz
 Michał Joachimowski (1950–2014), polnischer Dreispringer